Lens může označovat:

 Lens – francouzské město
 RC Lens – fotbalový klub hrající v Lensu
 Čočka – latinský výraz pro oční čočku

příjmení osob
 Jeremain Lens (* 1987) – nizozemský fotbalista